Лисец может означать:

 Лисец — специально выведенный вид песца с песочно-рыжим цветом меха.

Персоналии 
 Лисец, Ева (род. 1995) — словенская баскетболистка.

Топоним 
 в Болгарии
 Лисец — в Кюстендилской области;
 Лисец — в Ловечской области;
 Лисец — в Софийской области;
 в Северной Македонии
 Лисец — в общине Виница;
 Лисец — в общине Тетово;
 на Украине
 Лисец — посёлок городского типа в Тисменицком районе Ивано-Франковской области;
 Лисец — село в Дунаевецком районе Хмельницкой области.